Jastrzębie  (von poln. jastrząb „Habicht“) ist der Name mehrerer Orte in Polen

 Jastrzębie (Bartniczka), ein Dorf in der Gmina Bartniczka, Powiat Brodnicki, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Jastrzębie (Drzycim), ein Dorf in der Gmina Drzycim, Powiat Świecki, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Jastrzębie (Lipno), ein Dorf in der Gmina Lipno, Powiat Lipnowski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Jastrzębie (Łukowica), ein Dorf in der Gmina Łukowica, Powiat Limanowski, Woiwodschaft Kleinpolen
 Jastrzębie (Namysłów), ein Dorf in der Gmina Namysłów, Powiat Namysłowski, Woiwodschaft Oppeln
 Jastrzębie (Osieczna), ein Dorf in der Gmina Osieczna, Powiat Starogardzki, Woiwodschaft Pommern
 Jastrzębie (Piaseczno), ein Dorf in der Gmina Piaseczno, Powiat Piaseczyński, Woiwodschaft Masowien
 Jastrzębie (Rudnik), ein Dorf in der Gmina Rudnik, Powiat Raciborski, Woiwodschaft Schlesien

Siehe auch:
 Jastrzębie-Zdrój, kreisfreie Stadt in der Woiwodschaft Schlesien
 Jastrzębie Dziemiańskie, ein Dorf in der Gmina Dziemiany, Powiat Kościerski, Woiwodschaft Pommern
 Jastrzębie Górne, ein Ortsteil der Gmina Aleksandrów Łódzki, Powiat Zgierski, Woiwodschaft Łódź